Коротаев — русская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Коротаев, Александр Станиславович (род. 1992) — российский футболист.
 Коротаев, Андрей Витальевич (род. 1961) — российский историк, социолог, экономист.
 Коротаев, Виктор Вениаминович (1939—1997) — русский поэт-лирик.
 Коротаев, Владимир Алексеевич (1938—2007) — советский футболист.
 Коротаев, Владимир Иванович (1940—2014) — советский и российский историк.
 Коротаев, Владислав Николаевич (род. 1937) — советский и российский географ, Премия имени Д. Н. Анучина (1991).
 Коротаев, Геннадий Константинович (род. 1946) — советский и украинский учёный.
 Коротаев, Евгений Станиславович (род. 1989) — российский футболист.
 Коротаев, Иван Максимович (1910 — ?) — советский полярный лётчик, Герой Социалистического Труда (1949).
 Коротаев, Михаил Алексеевич (род. 1971) — российский футболист.
 Коротаев, Николай Леонидович (род. 1960) — советский и российский футболист, тренер.
 Коротаев, Олег Георгиевич (1949—1994) — советский боксёр, криминальный авторитет.
 Коротаев, Юрий Павлович (1926—2004) — доктор технических наук.
 Коротаев, Яков Николаевич (1892—1937) — советский военный деятель, партизанский командир.

Коротаева

См. также 
 Каратаев
 Коротеев